A 2012-es NASCAR Sprint Cup Series volt a legmagasabb osztályú amerikai szériaautó-versenyzés hatvannegyedik szezonja (a negyvenegyedik a modern érában). A szezonban 36 versenyt rendeztek, mely a Daytona 500-zal vette kezdetét és a Homestead-Miami Speedway-en megrendezésre kerülő Ford 400-zal ért véget. Ettől a szezontól új fajta befecskendezési rendszert használtak az autókban, mellyel az autók fogyasztását akarták csökkenteni.

A bajnoki címet a Chase for the Championship nevű rájátszás után Brad Keselowski szerezte meg, pályafutása során először. A csapatok között a Roger Penske által irányított Team Penske diadalmaskodott, míg a legjobb újonc Stephen Leicht lett.

Előszezon, szabályváltozások 

Január tizenkettedikétől egy háromnapos tesztet rendeztek Daytonában. A „Preseason Thunder” első napjának délelőttjén a leggyorsabb Jeff Gordon volt 46,687-es idővel, Paul Menard és Kurt Busch előtt. Már az első nap délutánján hatan átlépték a 200 mérföldes átlagsebességet.

A második napon a reggeli program során Martin Truex, Jr. már 43,962-es időre is képes volt, délutánra pedig Kurt Busch tovább javította a köridőt, közel három tizeddel. A harmadik nap ismét Gordon elsőségéről, valamint az egymás mögött szélárnyékban haladás gyakorlásáról szólt.

A sorozat története során először a 2012-es idényre az autók üzemanyagellátásával kapcsolatban a benzinbefecskendezés mellett döntöttek az 1949 óta használt karburátoros megoldással szemben. A megoldást eredetileg már 2011-re bevezették volna, ám akkor még úgy gondolták, a rendszer túl kiforratlan, így elhalasztották a használatát.

Csapatok és versenyzők

2012-es versenynaptár

A versenyek statisztikái

A bajnokság végeredménye

Versenyzők 

 <span style="font-size:90%;">Félkövér – Pole pozíció. Dőlt – Pole pozíció de nem időmérőn edzés alapján. * – Leghosszabb ideig vezette a versenyt.

Gyártók

Jegyzetek 

NASCAR szezonok
2012 a motorsportban